Il doppio del torneo di tennis Montevideo Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pablo Albano e Martín García che hanno battuto in finale Diego del Río e Daniel Orsanic 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Pablo Albano /  Martín García (Campioni)
 Diego del Río /  Daniel Orsanic (finale)

 Sebastián Prieto /  Mariano Puerta (semifinali)
 Brandon Coupe /  Francisco Montana (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Montevideo Challenger 1999